Oberster Islamischer Rat steht für
 Gambia Supreme Islamic Council
 Islamic Supreme Council of America
 Oberster Islamischer Rat im Irak 
 Oberster Islamischer Rat (Palästina) (Supreme Muslim Council)

Siehe auch
Islamrat